Termin KDKA ima više značenja.

 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina kinaza, enzim
 KDKA (AM), radio stanica